Die Europameisterschaften im Gewichtheben der Männer existieren seit 1896, die der Frauen seit 1988. Seit 1988 werden die Europameisterschaften der Männer und Frauen gemeinsam ausgetragen. Die Organisation und Kontrolle der Durchführung unterliegt der European Weightlifting Federation.

Seit 1947 werden die Europameisterschaften, mit Ausnahme von 1967 und 2020, jährlich ausgetragen.

Liste der Europameisterschaften

Weblinks 

 European Weitlifting Federation (englisch)

 
Gewichtheben, Europameisterschaften